Laís de Corinto — cortesã da Grécia Antiga
 Laís (cantora) — também chamada Yasmin Lucas
 Laís (futebolista) — também chamado Arthur Antunes de Moraes e Castro

Desambiguações de antropônimos